Schleebach ist ein Gewässername:

 Schleebach (Anzinger Sempt), linker Zufluss der Anzinger Sempt (linker  Oberlauf der Sempt) durch Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern
 Schleebach (Grölisbach), rechter Zufluss des linken Oberlaufs Grölisbach des Vichtbachs nach Roetgen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Schleebachgraben, linker Zufluss des Dreilägerbachs (rechter Oberlauf des Vichtbachs); wird gegenüber von Roetgen vom Schleebach (Grölisbach) nach rechts abgeleitet
 Hätze-Hundschleebach , linker Zufluss des Reichenbachs (zum Neckar nach Oferdingen) in Sondelfingen (beide Stadt Reutlingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlebach
 Schlehbach